Kwon Soon-woo era il detentore del titolo, ma ha scelto di non partecipare a questa edizione.

In finale Andreas Seppi ha battuto Liam Broady con il punteggio di 6-2, 6-1.

Teste di serie 

  James Duckworth (primo turno)
  Andreas Seppi (campione)
  Yūichi Sugita (primo turno)
  Yasutaka Uchiyama (primo turno)

  Peter Gojowczyk (quarti di finale, ritirato) 
  Jurij Rodionov (quarti di finale) 
  Marc-Andrea Hüsler (primo turno) 
  Martin Kližan (primo turno)

Qualificati 

  Andrea Arnaboldi (secondo turno)
  Matthias Bachinger (secondo turno)

  Jonáš Forejtek (quarti di finale) 
  Akira Santillan (secondo turno)

Lucky loser 

  Julian Lenz (primo turno)

Wildcard 

  Stefano Napolitano (primo turno)
  Luca Nardi (secondo turno)

  Giulio Zeppieri (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Biella Challenger Indoor III 2021